De Coupe de la Ligue 2006/07 was de dertiende editie van dit Franse voetbalbekertoernooi, dat werd georganiseerd door de LFP, de betaaldvoetbalsectie van de Franse voetbalbond (FFF). Aan het toernooi namen de 40 clubs uit de Ligue 1 en Ligue 2 deel plus vier clubs uit de Championnat National.

Het bekertoernooi begon op 15 augustus 2006 en eindigde op 31 maart 2007 met de finale in het Stade de France in Saint-Denis, een voorstadje van de hoofdstad Parijs. Girondins de Bordeaux versloeg Olympique Lyonnais met 1-0 in de eindstrijd, en plaatste zich daardoor voor de strijd om de UEFA Cup 2007/08. Het was voor de tweede keer in de clubgeschiedenis dat Girondins de Bordeaux, onder leiding van Ricardo Gomes, de Coupe de la Ligue won.

Schema

Finale

Zie ook
Ligue 1 2006/07
Coupe de France 2006/07

2007
Bekervoetbal 2006/07